Гаплогруппа T2c1a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
БМАК
 Гонур-депе — Марыйский велаят, Туркменистан.
 I12255 | Gonur tomb 3385, UfaNov17-015 __ 2000–1700 BCE (3800 BP) __ Ж __ T2c1a
 I10410 | Gonur Tomb 3734, UfaNov17-017 __ 1900–1700 BCE (3750 BP) __ Ж __ T2c1a > T2c1a-b3b*

 I7411 | UZ-JAR-007, Jarkutan 4a 1976, Grave 384 __ Джаркутан __ Шерабадский район, Сурхандарьинская область, Узбекистан __ 1686-1534 calBCE (3335±20 BP, PSUAMS-3227) __ Ж __ T2c1a.

Доисторический Левант
 I10099 | S10099.E1.L1 __ Тель-Мегиддо __ Мегидо (региональный совет), Северный округ (Израиль) __ 1600–1500 BCE __ Ж __ T2c1a.

 Baqah cave __ Эль-Балка (мухафаза), Иордания __ 1550–1150 BCE.
 I6569 | S6569.E1.L1 __ М __ J1a2b > J-Y2919 # T2c1a
 I6570 | S6570.E1.L1 __ Ж __ T2c1a

Железный век 
Туран (страна)
 DA382 | 6286-2 __ Takhirbai 3 (excavation 1, burial 2) __ Марыйский велаят, Туркменистан __ 911-799 calBCE (2690±40 BP, UBA-33661) __ М __ R1a1a1b2 (R-F992) > R-FGC45867* # T2c1a > T2c1a-b1a.

Античность 
Римская империя
 R76 | RMPR-76 __ Viale Rossini Necropolis (US 121) __ Рим, Лацио, Италия __ 1–200 CE __ М __ J-L26 > J-PH1222* # T2c1a.

Средние века 
Папская область
 R1285 | RMPR-1285 __ Palazzo della Cancelleria (US 394) __ Понте (район), Рим, Лацио, Италия __ 978-1120 calCE (1025±25 BP, UCIAMS-213634) __ М __ C-V222 # T2c1a > T2c1a-b3a.

Примечания

Публикации 
2018
 
2019
 
 
2020

Ссылки 
 
 T2c1a — Haplogroup
 Ancient DNA: T2c1a

Гаплогруппа T2 (мтДНК)